Енан може да се односи на:

 Енан (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Енан (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду